Губинский сельский округ

Московская область 

 Губинский сельский округ Можайского района (1994—2006)
 Губинский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2004)